Joseph Johnson kan syfta på:

Joseph Johnson (förläggare), brittisk utgivare av bl.a. Mary Wollstonecrafts och William Godwins böcker
Joseph Johnson (guvernör), amerikansk politiker, guvernör i Virginia 1852-1855